Мача́до () — испанская фамилия. Известные носители:
 Мачадо, Адольфо (род. 1985) — панамский футболист.
 Мачадо, Альберто (род. 1990) — пуэрто-риканский боксёр.
 Мачадо, Антонио (1875—1939) — испанский поэт.
 Мачадо, Густаво (1898—1983) — венесуэльский адвокат и политик, один из основателей Коммунистической партии Венесуэлы и Компартии Кубы.
 Мачадо, Дейвер (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Мачадо, Диксон (род. 1992) — венесуэльский бейсболист.
 Мачадо, Жустина (род. 1972) — американская актриса, наиболее известная по роли Ванессы Диаз в сериале «Клиент всегда мёртв».
  — американская фигуристка-одиночница.
 Мачадо, Кристиан (род. 1974) — вокалист группы Ill Niño, продюсер, владелец студии Soundwar Studios.
 Мачадо, Кристиан (род. 1990) — боливийский футболист.
 Мачадо, Мануэль (1874—1947) — испанский поэт.
 Мачадо, Мария Корина (род. 1967) — венесуэльская оппозиционерка, лишённая депутатского мандата и подозреваемая в заговоре против властей.
 Мачадо, Мэнни (род. 1992) — американский бейсболист.
 Мачадо, Херардо (1871—1939) — президент Кубы в 1925—1933.
Двойная фамилия
 Мачадо Вентура, Хосе Рамон (род. 1930) — кубинский революционер, государственный и партийный деятель, второй секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы (с 2011), первый заместитель председателя Государственного совета и Совета министров Кубы (2008—2013).

См. также 
 Машаду — португальская фамилия